

Дусті — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Дусті — село, Фархорський район, Хатлонська область
 Дусті — село, Шахрітуський район, Хатлонська область